Once More, with Feeling oder Once More with Feeling steht für:

 Once More, with Feeling, Originaltitel von Noch einmal mit Gefühl (1959), britischer Spielfilm 
 Once More, with Feeling, Originaltitel von Noch einmal mit Gefühl (Buffy), Musical-Episode (2001) der US-amerikanischen Fernsehserie Buffy
 Once More with Feeling, Kompilationsalbum (2004) der Rockband Placebo
 Once More with Feeling (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2009)